Kitkiöjärvi (plaats); dorp in Pajala (gemeente) in Zweden
Kitkiöjärvi (meer); meer bij het dorp;
Kitkiöjoki, rivier ter plaatse